Inukai ist der Familienname folgender Personen:

 Inukai Tsuyoshi (1855–1932), 29. Premierminister Japans
 Tomoya Inukai (* 1993), japanischer Fußballspieler